Klasa ist der Familienname folgender Personen:

 Józef Klasa (* 1931), polnischer Politiker (PZPR)
 Michal Klasa (* 1953), tschechoslowakischer Radrennfahrer